«Проклятый дом» () — американский триллер 2007 года.

Сюжет
Литературный агент переезжает в пентхаус расположенный в Нью-Йорке. Вскоре после переезда он получает фотографии с места преступления, которые возможно имели место в его новом пентхаусе. Далее он получает серию  видеокассет, документирующие каждое его движение в доме. С помощью помощницы Ребекки Фей, Дэвид начинает понимать, кто или что стоит за всем этим.

В ролях

Релиз
Мировая премьера Проклятый дом была в 21:30 вечера, 14 апреля 2007 года на кинофестивале в Малибу.

Примечания

Ссылки 

Фильмы 2007 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2007 года
Фильмы-триллеры США